Charles Sanders Peirce (1839-1914), un sémiologue et philosophe américain ;
 Ebenezer Weaver Peirce (1822-1902), un militaire américain ;
 Evelyn Peirce (1908-1960), une actrice américaine ;
 William H. Peirce (18??-1944), un ingénieur et métallurgiste américain.

Patronyme anglais